Andrzej Basiński (ur. 1952) – polski lekarz anestezjolog,
 Antoni Basiński (1905–1990) – polski chemik
 Dariusz Basiński (ur. 1967) – polski aktor
 Jakub Basiński (1768–1848) – polski duchowny katolicki
 Stanisław Basiński (1866-?) – polski nauczyciel